Il singolare dell'Open EuroEnergie de Quimper 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

David Guez era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Édouard Roger-Vasselin.

Igor Sijsling ha battuto in finale Malek Jaziri per 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
 Rik De Voest (primo turno)
 Malek Jaziri (finale)
 Daniel Brands (quarti di finale)

  Björn Phau (secondo turno)
  Arnau Brugués-Davi (primo turno)
  Florent Serra (quarti di finale)
  Pablo Carreño-Busta (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open EuroEnergie de Quimper 2012